Mulatka (od: Mazurskie Lato Kabaretowe) – kabareton trwający przez 5 dni sierpnia (zazwyczaj 1-5), organizowany przez Ełckie Centrum Kultury.

Historia 
Pierwsza Mulatka odbyła się w 1995. Na jej konkursie występowały dotychczas takie kabaretowe sławy jak Ani Mru Mru, Jurki, Grzegorz Halama, Kabaret Dno, Hrabi czy Widelec.

Na Mulatce gościli też (w charakterze gwiazd) m.in. Andrzej Poniedzielski, Grupa Rafała Kmity, Alosza Awdiejew, Kabaret Szum, Grzegorz Halama i Ireneusz Krosny.

Konferansjerka i jury 
Konferansjerami są ludzie związani z kabaretem i satyrą, np. Andrzej Poniedzielski czy Artur Andrus.

W jury (zmiennym) zasiadają przedstawiciele kabaretu i satyry, w tym Jacek Fedorowicz, Szymon Majewski, Andrzej Poniedzielski, Artur Andrus, Rafał Kmita, Janusz Majewski.

Imprezy w ramach Mulatki 
 Debiuty
 Grand Prix (rozgrywany w ciągu 2 dni)
 Konkurs Piosenki Kabaretowej
 Przegląd Filmów Kabaretowych
 Konkurs o Nagrodę Publiczności 
 Koncerty Gwiazd

Imprezy towarzyszące 
Mulatka to nie tylko kabaret. Jest to także czas wystaw graficznych, które mają miejsce w ECK, koncertów (w 2004 ełcka publiczność ciepło przyjęła olsztyńską grupę Czerwony Tulipan) oraz interaktywnej zabawy czyli pokaz serialu Dariusza Kamysa "Spadkobiercy", w którym znaczący udział bierze publiczność.

Zobacz też 
 :Kategoria:Festiwale kabaretowe w Polsce
 PaKA

Linki zewnętrzne 
 

Mulatka
Kultura w Ełku